Die Kurzbezeichnung LGL steht für:
 Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg
 Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit
 Lietuvos gėjų lyga, Lithuanian Gay League in Litauen
 LGL-Zelle, eine besondere Art von weißen Blutkörperchen
 Lown-Ganong-Levine-Syndrom, eine seltene Herzrhythmusstörung
 Laboratorio de Geodinámica de Lanzarote, Geodynamisches Labor Lanzarote
 Luxair, eine Fluggesellschaft in Luxemburg (ICAO-Code)
 Liberale Großloge von Österreich

Abkürzung